Мосты через Суэцкий канал:
 Автомобильный мост через Суэцкий канал
 Железнодорожный мост через Суэцкий канал